Иван Тарасов:
  (род. 2000) —  российский футболист.
 Тарасов, Иван Михайлович — советский комбайнёр в Краснодарском крае, Герой Социалистического Труда (1952).
 Тарасов, Иван Михайлович (1922—2004) — советский офицер, лётчик гражданской авиации.
 Тарасов, Иван Степанович (1904—1971) — сапёр, полный кавалер ордена Славы.
 Тарасов, Иван Трофимович (1849—1929) — российский правовед.
 Тарасов, Иван Яковлевич (1867—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.